Valença, municipio dello Stato brasiliano di Bahia
Valença, municipio dello Stato brasiliano di Rio de Janeiro

Valença, municipio del distretto portoghese di Viana do Castelo